Erich Dieckmann ist der Name folgender Personen:

* Erich Dieckmann (Politiker) (1885–1953), deutscher Jurist und Politiker (DVP, CDU)
 Erich Dieckmann (Möbeldesigner) (1896–1944), deutscher Bauhaus-Möbeldesigner und -Hochschullehrer